Curacoa steht für:

 Curacoa (Vulkan), Vulkan auf Tonga
 HMS Curacoa (D41), britischer Kreuzer

Siehe auch:

 Curaçao (Begriffsklärung)